Йонас Вильями Суотамо (; род. 3 октября 1986 года) — финский баскетболист и актёр. Наиболее известен как актёр, сменивший Питера Мейхью на роли Чубакки из киноцикла Звёздные войны. Обладает ростом в 211 сантиметров при весе в 105 килограммов.

Биография 
С детства проявил интерес к музыке, искусству. Он изучал кино и видео в ПГУ. Он исполнил двойника персонажа Чубакки, которого играл Питер Мейхью в фильме Звёздные войны: Пробуждение силы, также он заменил его, поскольку тот, в силу проблем со здоровьем, отказался играть в продолжении Звёздные войны: Последние джедаи и в спин-оффе Хан Соло. Звёздные войны: Истории.

В юности Суотамо играл в театре. Учился в Университете штата Пенсильвания, где был отличником и вошёл в состав символической сборной университетов США по баскетболу Academic All-Big Ten team. В декабре 2008 года, после 3,5 лет обучения, окончил его со степенью бакалавра искусств. Затем он отслужил срочную службу в финской армии, после которой начал карьеру в кино.В 2011—2015 играл за финский профессиональный баскетбольный клуб Эспоо, параллельно продолжая карьеру актёра. Также Суотамо выступал как режиссёр и певец; был он и страховым агентом.

Фильмография

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1986 году
Баскетболисты Финляндии
Центровые
Тяжёлые форварды
Выпускники Университета штата Пенсильвания
Люди-гиганты